Terquem est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alfred Terquem (1831-1887), physicien français ;
 Francis Terquem (né en 1957), avocat français ;
 
 Olry Terquem (1782-1862), mathématicien français ;
 cercle de Terquem
 Théorème de Terquem
 Olry Terquem (1797-1887), géologue lorrain.

Patronyme français